Илья́ Бронште́йн:
 Бронштейн, Илья Борисович (псевдоним Всеволод Азаров; 1913—1990) — русский поэт, драматург.
 Бронштейн, Илья Николаевич (1903—1976) — советский математик, автор известного справочника.